Alexander Echenique, detto José (n. 1971), calciatore venezuelano
 José Echenique (n. 1965), cestista venezuelano